ОПЗ — трёхбуквенная аббревиатура.

 Область пространственного заряда — Область вблизи поверхности полупроводника, в которой имеется распределённый электрический заряд.
 Обратная польская запись
 Обработка призабойной зоны
 Одноэтажное промышленное здание
 Общая пояснительная записка
 Обще-производственное загрязнение
 Общество плоской Земли
 Программа формирования налоговой отчётности, используемая на Украине
 общепроизводственные загрязнения
Заводы:
 Оскольский подшипниковый завод ХАРП .
 Опытно-промышленный завод или Опытный завод
 Обнинский паркетный завод
 Одесский припортовый завод
 ОАО Объединенные пивоваренные заводы
 Опытный завод МЭИ
 Описание постановки задачи

Примечания